Segura de Toro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Segura de Toro (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Segura de Toro (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar